В данном списке перечислены самолёты и вертолёты, потерянные в ходе активной фазы Второй чеченской войны (1999—2000 гг.) и после её завершения. Приведены только безвозвратные потери (то есть летательные аппараты, которые были полностью уничтожены или списаны из-за невозможности ремонта), как боевые, так и небоевые. Список составлен по материалам открытых источников и не претендует на полноту; в частности, в нём не указаны летательные аппараты, которые совершили вынужденную посадку по техническим причинам или из-за боевых повреждений и не могут быть достоверно определены как уничтоженные или списанные из-за отсутствия более подробной информации.

Вертолёты 
Согласно сообщению агентства Интерфакс, за первый год войны (к сентябрю 2000 года) потери вертолётов составили 23 машины, в том числе 11 Ми-24 и 12 Ми-8.

По официальным данным, сбитый 31 августа 2002 года вертолёт Ми-24 был 36-м вертолётом, потерянным в Чечне с 1999 года.

По данным независимого наблюдателя, к ноябрю 2002 года было известно о 42 потерянных вертолётах, включая 23 Ми-8, 16 Ми-24, 3 Ми-26 и 3 машины неустановленного типа. 

По данным исследователя В. Марковского (книга «Незаменимый Ми-8. Полвека в строю») со ссылкой на командование 4-й воздушной армии ВВС и ПВО, за 1999—2003 годы на Северном Кавказе по всем причинам потеряно 53 вертолёта.

1999 
 9 августа — Ми-8МТ и Ми-24П (оба 487-й отдельный вертолётный полк боевого управления). Уничтожены на аэродроме в Ботлихе (Дагестан) в результате обстрела с применением ПТУР. В результате погибли 3 человека.
 11 августа — Ми-8МТВ-2 (Министерство внутренних дел). Уничтожен ПТУР после посадки в Ботлихе. Погиб 1 человек, ещё 2 позднее умерли от полученных ранений. Также ранены 3 генерала.
 11 сентября — Ми-8МТ (326-я отдельная вертолётная эскадрилья). Сбит огнём ЗУ-23-2 в районе Гамиях (Дагестан) во время корректировки артиллерийского огня. Все 3 члена экипажа выпрыгнули с парашютами, но были убиты боевиками на земле.
 25 сентября — Ми-26. Перевозя груз боеприпасов, потерпел аварию при посадке в районе Ботлиха и взорвался. Пострадавших нет.
 1 октября — Ми-8МТ (85-я отдельная вертолётная эскадрилья), район Терекли-Мектеб. Падение в результате боевых повреждений после огневого воздействия с земли. Вертолёт разрушен, экипаж выжил.
 5 ноября — Ми-24 (85-я отдельная вертолётная эскадрилья). Падение в результате боевых повреждений после огневого воздействия с земли. Вертолёт разрушен, экипаж выжил.
 1 декабря — Ми-24 (440-й отдельный вертолётный полк), район Моздока. Падение в результате боевых повреждений после огневого воздействия с земли. Вертолёт разрушен, экипаж выжил.
 13 декабря — Ми-8 и Ми-24П (последний — 440-й отдельный вертолётный полк). Оба вертолёта потеряны в ходе операции по спасению пилота разбившегося Су-25, Ми-24 потерян в результате огневого воздействия с земли. Погибло 6 человек из экипажей обоих вертолётов.
 27 декабря — Ми-24 (487-й отдельный вертолётный полк), Ботлих. Потеря оборотов несущего винта на взлёте. В результате падения вертолёт разрушен, экипаж выжил.

2000 
 24 января — Ми-8МТ (487-й отдельный вертолётный полк), район Ведено. Падение в результате боевых повреждений после огневого воздействия с земли. Вертолёт разрушен, экипаж выжил.
 30 января — Ми-24 (487-й отдельный вертолётный полк), 7 км восточнее Ботлиха. Вынужденная посадка без огневого воздействия, с разрушением вертолёта. Экипаж выжил.
 31 января — Ми-24П (85-я отдельная вертолётная эскадрилья). Сбит в районе Ханчаноя. Оба члена экипажа погибли.
 7 февраля — Ми-24 (55-й отдельный вертолётный полк), около аэродрома Гизель. Падение в результате боевых повреждений после огневого воздействия с земли. Вертолёт разрушен, экипаж получил травмы, госпитализирован.
 18 февраля — Ми-8 (490-й отдельный вертолётный полк). Сбит огнём с земли. Погибло 15 человек.
 18 февраля — Ми-8 (490-й отдельный вертолётный полк), 7 км восточнее Итум–Кале. Авария при заходе на посадку в трудных условиях в горах. Вертолёт разрушен, экипаж выжил.
 20 февраля — Ми-8 (325-й отдельный транспортно-боевой вертолётный полк), 7 км восточнее Итум–Кале. Авария при заходе на посадку в трудных условиях в горах. Вертолёт разрушен, экипаж выжил.
 22 февраля — Ми-24 (487-й отдельный вертолётный полк), 6 км восточнее населённого пункта Шатой. Сбит огнём ДШК, экипаж покинул вертолёт на парашютах и выжил.
 2 марта — Ми-8 (325-й отдельный транспортно-боевой вертолётный полк), район населённого пункта Шатой. Катастрофа в результате потери оборотов несущего винта на взлёте с последующим жёстким приземлением. Лопастью отбита кабина пилотов.
 12 июня — Ми-8МТ. Упал после взлёта в районе Ханкалы. Погибли 4 человека.
 6 августа — Ми-8. Повреждён огнём с земли в районе Аршты и совершил вынужденную посадку, предположительно сгорел. Погиб 1 человек.

2001 
 19 июля — Ми-8 (Министерство внутренних дел). Потерпел катастрофу в районе Энгеноя. Погибло 9 человек, ещё 5 получили ранения.
 14 августа — Ми-8 (Федеральная пограничная служба). Потерпел катастрофу при заходе на посадку в районе Тусхарой. Погибли 3 человека.
 15 августа — Ми-24В (487-й отдельный вертолётный полк). Сбит огнём с земли в районе Ца-Ведено. Оба члена экипажа погибли.
 2 сентября — Ми-8 (Министерство обороны). Выполняя транспортный рейс, в результате неисправности разбился на границе Чечни и Дагестана, в районе селения Хиндой. Погибли 4 человека, 2 получили ранения.
 17 сентября — Ми-8МТ (325-й отдельный вертолётный полк). Сбит ПЗРК над Грозным. На борту вертолёта находилась комиссия Генерального штаба. Погибли 13 человек, в том числе 2 генерала, 8 полковников Генштаба и три члена экипажа.

 1 декабря — Ми-26Т (325-й отдельный транспортно-боевой вертолётный полк СКВО). При перелёте Ханкала-Моздок-Егорлыкская вышли из строя двигатели; вертолёт совершил аварийную посадку в станице Стодеревской. Погибли 2 человека и 16 получили травмы.

2002 
 27 января — Ми-8МТВ-2 (70-й отдельный смешанный авиаполк). Сбит ПЗРК в районе станицы Шелковская. Погибли 14 человек, в том числе 2 генерала.

 28 января — Ми-8. Подбит огнём автоматического оружия в районе Дышне-Ведено. Совершил аварийную посадку и сгорел. Трое раненых.
 3 февраля — Ми-24П (Федеральная пограничная служба). Пропал в плохих погодных условиях в горных районах Чечни. Все 3 члена экипажа считаются погибшими, хотя боевики заявляли об их пленении.
 7 февраля — Ми-8 (4 армия ВВС и ПВО военно-воздушных сил). Упал после взлёта в Ханкале. Погибли 7 человек, ещё 3 получили ранения.
 19 августа — Ми-26 (Сухопутные войска). Совершил вынужденную посадку в районе Ханкалы после поражения из ПЗРК. Погибло 127 человек (самая крупная вертолётная катастрофа в истории авиации).

 31 августа — Ми-24П (487-й отдельный вертолётный полк боевого управления). Сбит ПЗРК в районе села Бешил-Ирзу. Взорвался в воздухе, оба члена экипажа погибли. По официальным данным он стал 36-м вертолётом, потерянным федеральными силами во второй чеченской кампании..
 26 сентября — Ми-24В (55-й отдельный вертолётный полк). Сбит ПЗРК в районе Галашки (Ингушетия). Три члена экипажа погибли.
 17 октября — Ми-8МТВ-2 (Министерство внутренних дел). Зацепился за линию электропередач в районе Комсомольского, уклоняясь от обстрела с земли. Погибло 3 человека.
 29 октября — Ми-8МТ (Министерство внутренних дел). Сбит в районе Ханкалы. Погибли 4 человека.
 3 ноября — Ми-8МТ (487-й отдельный вертолётный полк боевого управления Сухопутных войск). Сбит ПЗРК возле Ханкалы. Погибло 9 человек.
 11 ноября — Ми-24. Потерпел аварию в районе Ханкалы и сгорел. Пострадавших нет.

2003 
 20 марта — два Ми-24 (Сухопутные войска). Столкнулись с горой Дайхох (Шатойский район) при полёте в сложных метеорологических условиях. Погибли 4 члена экипажей.
 6 июля — Ми-8МТ. Сбит огнём с земли в районе Бачи-Юрт. Погибли 5 человек, ещё 10 получили ранения.
 2 августа — Ми-24. Потерпел аварию возле селения Конжухой (Итум-Калинский район) и подорван федеральными силами. Пострадавших нет.
 7 августа — Ми-8МТ. Сбит огнём с земли в районе Дышне-Ведено. Погиб 1 член экипажа и 2 получили ранения.
 18 ноября — Ми-24. Совершил аварийную посадку в Ханкале из-за неполадок в двигателе. Машина потеряна, оба члена экипажа получили травмы.

2004 
 7 июля МО РФ Боевая потеря Ми-24 во время высадки ДШБ в районе н. п. Комсомольское. Выполнил вынужденную посадку. Члены экипажа были спасены.
 5 сентября — Ми-8 (Министерство внутренних дел). Выполняя рейс Грозный-Магас, разбился в 1,5 км северо-западнее населенного пункта Карабулак. Два члена экипажа погибли, один получил ранения.
 12 сентября — Ми-24. Потерпел катастрофу во время разведки местности в районе Алхан-Калы. По разным данным, сбит или задел линию электропередач. Оба члена экипажа погибли.

2005 
 10 марта — Ми-8 (Федеральная пограничная служба). Потерпел катастрофу в районе Грозного, задев линию электропередач. На обшивке упавшего вертолёта была найдены пулевые пробоины. Погибло 15 человек.
 22 марта — Ми-8 (Министерство внутренних дел). Упал в районе Грозного, по некоторым данным, был сбит огнём с земли. Пострадало 13 человек, из них 2 позднее умерли от полученных ранений.
 16 июля — Ми-8 (Министерство обороны). Потерпел катастрофу в районе Итум-Кали. Погибли, по разным данным, 8 или 9 человек.

2007 
 27 апреля — Ми-8. Потерпел катастрофу из-за ошибки пилота во время высадки десанта в районе Шатоя (по другой версии, сбит). Погибли 18 человек, в основном — военнослужащие спецназа ГРУ.

2013 
 16 марта — вертолет Ми-8 МНП разбился в Чечне при заходе на посадку в сложных метеоусловиях. Три члена экипажа погибли, один ранен.

2018 
 7 марта — вертолет Ми-8 разбился в Чечне при заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности. Шесть человек погибли, один ранен.

Самолёты

1999 
 9 сентября — Су-25. Сбит огнём крупнокалиберного пулемёта в районе Карамахи (Дагестан). Пилот катапультировался и был спасён.
 3 октября — Су-25 (368-й штурмовой авиаполк). Сбит ПЗРК в районе Толстой-Юрт во время разведывательного вылета. Пилот погиб.
 4 октября — Су-24МР (11-й разведывательный авиаполк). Сбит ПЗРК в районе Грозного. Один лётчик погиб, второй катапультировался и позднее в результате специальной операции был спасён.
 13 декабря — Су-25 (368-й штурмовой авиаполк). Потерпел аварию в районе Бачи-Юрт по техническим причинам (по другим данным, сбит ПЗРК). Пилот катапультировался и спасён.

2000 
 7 мая — Су-24МР. Сбит ПЗРК в районе Беной-Ведено. Оба лётчика погибли.

2001 
 14 июня — два Су-25 (461-й штурмовой авиаполк). Столкнулись с горой во время вылета в плохих погодных условиях в районе Шатоя. Оба пилота погибли.

2002 
 29 апреля — Су-25. Потерпел катастрофу в Веденском районе. Пилот погиб.

Общая статистика 
По состоянию на    года в списке перечислены следующие потери:

Эти данные не являются полными и могут меняться по мере обновления и дополнения списка.

См. также 
 Список потерь российской авиации в Первой чеченской войне
 Потери сторон в период вторжения России на Украину
 Потери в Афганской войне (1979—1989)
 Список потерь самолётов ВВС СССР в Афганской войне
 Список потерь советских вертолётов в Афганской войне
 Потери в вооружённом конфликте в Южной Осетии (2008)
 Людские потери в Первой чеченской войне
 Людские потери во Второй чеченской войне
 Потери Вооружённых сил России в Сирии

Источники

Ссылки 
 Потери вертолётов во второй чеченской войне (Коммерсантъ, 14 сентября 2004)
 Катастрофы вертолетов в Чечне за последние 5 лет (Коммерсантъ, 28 апреля 2007)
 М. Жирохов, В. Марковский. Вторая Чеченская
 Как разбивались Ми-8 (Газета. Ru)
 В России приостановлены полеты Ми-8. Хронология катастроф Ми-8 за 2000—2004 годы (newsinfo.ru)
 Страничка Памяти 1999—2007 (skywar.ru)

Вторая чеченская война
чеченская 2
Списки потерь военной авиации России
Списки:Чечня
Военные потери
Авиационные происшествия в Чечне
Авиационные происшествия ВВС России